Името Писарово носят две български села:

 Писарово, област Добрич
 Писарово, област Плевен